Heemskerk steht für:

 Heemskerk, Stadt in den Niederlanden

Heemskerk ist der Familienname folgender Personen:

 Femke Heemskerk (* 1987), niederländische Schwimmerin
 Jacob van Heemskerk (1567–1607), niederländischer Seefahrer und Admiral
 Jan Heemskerk (1818–1897), niederländischer Jurist, Richter und Politiker 
 Joan Heemskerk (* 1968), niederländische Medienkünstlerin, siehe Jodi (Künstler)
 Johan van Heemskerk (1597–1656), niederländischer Schriftsteller, Rechtsanwalt und Politiker
 Fenny Heemskerk (1919–2007), niederländische Schachspielerin
 Marianne Heemskerk (* 1944), niederländische Schwimmerin
 Theo Heemskerk (1852–1932), niederländischer Politiker
 Tim Heemskerk, niederländischer Radrennfahrer

Siehe auch:
 Heemskerck
 Heemskirk